De Grand Prix-wegrace van San Marino 2008 was de dertiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 31 augustus 2008 op het Misano World Circuit nabij Misano Adriatico, Italië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
San Marino